Габара́ев, Габайраев (Габараева, Габайраева) () — осетинская фамилия.

 Габараев, Альберт Зурабович (род. 1997) — российский футболист, защитник.
 Габараев, Борис Арсентьевич — советский и российский физик-ядерщик, директор института НИКИЭТ.
 Габараев, Давид Петрович (1933—2007) — осетинский театральный и киноактёр
 Габараев, Илья Гаврилович (1926—1993) — советский композитор, музыкально-общественный деятель и педагог.
 Габараев, Лаша Роминович (род. 1989) — российский спортсмен, каратист, 2-х кратный чемпион России и Мастер Спорта Международного класса по киокушинкай
 Габараев, Олег Знаурович (род. 1959) — советский и российский учёный, заведующий кафедрой «Горное дело» Северо-Кавказского горно-металлургического института
 Габараев, Сергей Нестерович (1928—2014) — советский борец вольного стиля и самбо, чемпион СССР по вольной борьбе, самбо
 Габараев, Эрик Тужарович (род. 1988) — российский футболист,

См. также 
 Габар
 Габара
 Габардин